

Miejscowości i ich części w Polsce 
W Polsce nazwę Kąty noszą 172 miejscowości z czego 40 to miejscowości podstawowe, wśród nich jest jedna kolonia, 4 osady, 2 osady leśne i 33 wsi. Wśród 134 integralnych części miejscowości jest 12 części miast, 106 części wsi, 1 osada wsi, 15 przysiółków wsi.

Miejscowości zawierające w nazwie wyraz Kąty 
Nazwa miejscowości zawierająca Kąty występuje w Polsce 49 razy.

Miejscowości podstawowe

Integralne części miejscowości

Administracja 
 Kąty – gromada w powiecie jasielskim
 Kąty – gromada w powiecie kolneńskim
 Kąty – gromada w powiecie otwockim
 Kąty – gromada w powiecie piaseczyńskim
 Kąty – gromada w powiecie słupeckim
 Kąty – gromada w powiecie sochaczewskim
 Kąty – gromada w powiecie węgrowskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Kąty – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim
 Kąty – wieś w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego
 Kąty – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim
 Kąty – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Kąty – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Łoszany
 Kąty – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

Potoki 
 Kąty – potok w Beskidzie Sądeckim
 Kąty – potok na Pogórzu Rożnowskim

Inne 
 Kąty – osiedle miasta Niepołomice
 Kąty – obszar Natura 2000 na terenie gminy Zamość, w pow. zamojskim, w woj. lubelskim
 Kąty – przystanek kolejowy w miejscowości Kąty, w rejonie buskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie

Przypisy